Мент может означать:
 Мент — просторечное название милиционера (полицейского).
 Мент — богиня-львица в египетской мифологии, отождествлялась с Тефнут и Сехмет.
 Мент (Ментес) — в греческой мифологии сын и преемник , царь тафийцев, друг Одиссея.
 «Мент» — песня группы «Сектор Газа».

Персоналии 
  (1606—1652) — жена губернатора Голландской Ост-Индии Яна Питерсзоона Куна.
  (1923—2002) — германский музыкант и композитор.
  (род. 1963) — германский радиоведущий.
 Мент, Пим ван де (род. 1937) — нидерландский футбольный тренер.